Dehqonobod steht für:

 Dehqonobod (Provinz Sirdayo), einen Ort in Usbekistans Provinz Sirdayo
 Dehqonobod (Provinz Qashqadaryo), einen Bezirk in Usbekistans Provinz Qashqadaryo
 Dehqonobod (Chatlon), ein Dschamoat in der tadschikischen Provinz Chatlon
 Dehqonobod (Nohijahoi tobei dschumhurij), ein Dschamoat in der tadschikischen Provinz Nohijahoi tobei dschumhurij